

События 
 715—716 (717—718) — аббат монастыря в Нурслинге святой Бонифаций (Винфрид)
 715—719 — король Нейстрии Хильперик II (Даниил).
 715—719 — майордом Нейстрии Рагенфред.
 715—719 — король Австразии Хлотарь IV.
 26 сентября — сражение при Компьене
 715—741 — майордом Австразии Карл Мартелл.
 715—731 — папа римский святой Григорий II (ок. 669—731).
 Арабы перевели флот в Финикию. Анастасий отправил воинов Опсикиева легиона под командованием логофета Иоанна, чтобы напасть на арабские верфи. Осень — Но на Родосе солдаты восстали, убили Иоанна и двинулись к столице, провозгласив императором сборщика податей Феодосия. Анастасий II удалился в Никею. Восставшие заняли Хрисополис и стали нападать на городской флот.
 Арабы завершают завоевание Закавказья и Средней Азии.
 715—717 — халиф Сулейман.

Скончались 
 Мухаммад ибн Касим
 Валид I

См. также